SNM steht für:
 Sakrale Neuromodulation, siehe Beckenbodenschrittmacher
 San Marino, UNDP-Code
 Sant Nirankari Mission, eine dem Sikhismus entstammende synkretistische Religionsgemeinschaft indischer Herkunft, siehe Nirankari
 Santuario Nacional Megantoni, Schutzgebiet in Peru
 Schweizerisches Nationalmuseum, Museumsgruppe mit Sitz in Zürich
 Scottish National Movement, schottische Unabhängigkeitsbewegung
 Slowakisches Nationalmuseum, Museumsverbund mit Sitz in Bratislava
 Société Nationale de Musique, französische Musikvereinigung
 Somali National Movement, politische und militärische Organisation in Nordsomalia, siehe Somalische Nationale Bewegung
 Subnetzmaske
 San Ignacio de Moxos Airport (IATA-Code), Flughafen von San Ignacio de Moxos, Departamento Beni, Bolivien

snm steht für:
 Südliches Ma′di (ISO-639-3-Code), Dialekt von Lugbara (Sprache), zentralsudanische Sprache der Lugbara

Abkürzung